Список наград барбадосской поп-исполнительницы Рианны () включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её музыкальной карьеры в 2006 году. На начало 2014 года Рианна имеет более 308 наград и более 580 номинаций.

American Music Awards 
Музыкальная премия American Music Awards вручается ежегодно с 1973 года. Рианна имеет 8 наград из 15 номинаций.

ASCAP Pop Music Awards

Barbados Music Awards 

Ежегодная награда The Barbados Music Awards вручается за достижения в барбадосской музыке. 38 наград и 49 номинаций.

BMI Pop Music Awards

BMI Urban Awards

Billboard Music Awards 
Премия Billboard Music Award спонсируется журналом Billboard и вручается по результатам продаж и данным Nielsen SoundScan. Рианна имеет 20 наград из 60 номинации.

BRIT Awards 
Ежегодная музыкальная премия BRIT Awards вручается Британской ассоциацией производителей фонограмм (BPI, Великобритания) за достижения в области поп-музыки. Рианна имеет 2 награды из 4 номинаций.

Grammy Awards 
Премия «Грэмми» считается наиболее важной музыкальной наградой и вручается ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи.
Рианна имеет 7 наград из 23 номинаций (без учёта награды Best Rap Song в 2012 году, так как она не автор песни).

IFPI Platinum Europe Awards

MTV Awards

MTV Video Music Awards 
Премия MTV Video Music Awards (или VMAs) вручается телеканалом MTV за лучшее видео года. 4 награды и 18 номинаций. Рианна единственная женщина имеющая 2 главные награды (Video of The Year Awards).

MTV Video Music Awards Japan 
Награда MTV Video Music Awards Japan представляет собой японскую версию MTV Video Music Awards. 3 награды и 13 номинаций.

MTV Europe Music Awards 
Награда MTV Europe Music Awards «(EMA)» была учреждена в 1994 году телесетью MTV Networks Europe для лучших видеоклипов Европы. 3 награды и 21 номинации.

MuchMusic Video Awards 

Награда MuchMusic Video Awards (MMVAs) ежегодно вручается канадским музыкальным телеканалом MuchMusic. 3 награды и 18 номинации.

People’s Choice Awards

Teen Choice Awards 

Награда Teen Choice Awards вручается ежегодно телекомпанией Fox за достижения в музыке, кино, моде, спорте и ТВ голосованием подростков в возрасте 13-19 лет. 6 наград и 38 номинаций.

World Music Awards 
Международная награда World Music Awards вручается с 1989 года от имени International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). 4 награды и 29 номинаций.

Z Awards

Примечания 

Рианна
Рианна